Пенго — язык, относящийся к дравидийской семье языков. Распространён в Индии в штате Орисса. Количество говорящих — 350 000 человек (2000). Используется письменность ория. Наиболее близкородственным языком является язык манда.

Дравидийские языки
Языки Индии